Anne Eline Riisnæs – pianista norvegese
 Dag Riisnæs – ex calciatore norvegese, centrocampista
 Eline Nygaard Riisnæs – pianista e musicologa norvegese
 Knut Riisnæs – musicista jazz, arrangiatore e compositore norvegese
 Odd Riisnæs – musicista jazz norvegese
 Sverre Riisnæs – giurista norvegese